Канарис () — греческая фамилия.

Известные носители 
 Канарис, Анна Валерьевна (род. 1985) — российская актриса театра и кино.
 Канарис, Вильгельм Франц (1887—1945) — немецкий военный деятель, начальник абвера (службы военной разведки и контрразведки) (1935—1944), адмирал (1940);
 Канарис, Константин (1790—1877) — греческий адмирал и политик, 6 раз (1844, 1848—1849, 1854, 1864, 1864—65, 1877) был премьер-министром Греции
Канарис, Константин (1906—1983) — немецкий юрист, штандартенфюрер СС, уполномоченный командира полиции безопасности и СД в Бельгии.
 Канарис, Мильтиад (1822—1900) — греческий вице-адмирал и политик.

Кино 
 Канарис — немецкий фильм 1954 года режиссёра Альфреда Вайденманна